Consciência Brasileira é um programa de radiofônico da Rádio Educativa de Jaguariúna Estrela FM.

História
O Consciência brasileira nasceu da necessidade de fortalecer a música nacional, sobretudo alternativa, na grade de programação da Estrela FM,  assim o setor de Comunicação de Jaguariúna, representado pela figura de Edinho Baffi faz o convite a Jeff Ferreira, colunista do portal Submundo do Som, para pensar em um programa que suprisse essa carência e no dia 11 de novembro de 2017 ia ao ar o primeiro episódio do projeto, um programa focado na cultura urbana com Hip Hop, rock, reggae, ska, dancehall, MPB, samba, punk rock e hardcore de artistas brasileiros e estreantes na rádio, dando espaço para vários artistas, principalmente de Jaguariúna e região, poderem mostrar sua música.

O programa estreio aos sábados ás 16h00, e já na segunda semana de exibição ganhou mais um horário aos domingos, reprisando o episódio do dia anterior. Após mais de um ano de exibição o Consciência mudou de horário para sábado as 18h00 e domingo as 10h00. Atualmente o programa vai ao ar as 17h00 das tardes de sábado.

Distribuição
Além de ser exibido pela Rádio Educadora Estrela FM em 94,5MHz, 0 programa Consciência brasileira está na internet como podcast e pode ser ouvido pelos agregadores de podcast e nas plataformas digitais (Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Music. e etc).

Coletâneas
O programa Consciência brasileira lançou duas coletâneas de músicas, sempre no mês de novembro comemorando o aniversário do programa. A primeira foi lançada em 2018 para festejar 1 ano de existência do atrativo e foi intitulada Programa Consciência Brasileira apresenta Vol 1 - Interior, Mas Não Inferior.
, reunindo artistas da região de Jaguariúna. A segunda edição batizada de Programa Consciência Brasileira apresenta Vol 2 - Retratos do Brasil, foi lançada em 2019 e reuniu artistas das cinco regiões do Brasil.

Ambos os álbuns foram lançados pelo selo Submundo do Som, tanto em mídia física como digital e são variados de estilos musicais, indo do rock ao rap, reggae, ragga, samba e MPB, e trouxe artistas como Face da Morte, Ultramen, GOG, Garotos Podres, Mundo Livre S/A e vários outros:

Programa Consciência Brasileira apresenta Vol 1 - Interior, Mas Não Inferior (2018)
Programa Consciência Brasileira apresenta Vol 2 - Retratos do Brasil (2019)
Programa Consciência Brasileira apresenta: Prata da Casa - O Rap de Jaguariúna (2020)

Prêmios e Indicações
Em 2019, o programa Consciência Brasileira foi indicado para o Prêmio 5lemento, na categoria comunicação, promovido pela revista digital 5lemento, conquistando o quarto lugar.

Programas de rádio do Brasil